Industria ist der Name 

 einer antiken römischen Kolonie, das heutige Monteu da Po in der Provinz Turin
 eines Asteroiden, siehe (389) Industria
 einer 1984 von Neville Brody entwickelten serifenlosen Schriftart
 ein bei Queen Games 2003 herausgekommenes Brettspiel von Michael Schacht, siehe Industria (Spiel) 
 die lateinische Bezeichnung für Betriebsamkeit oder Fleiß, siehe Industrie